La Coupe Kagame inter-club 2006 est la trente-et-unième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe quatorze formations réparties en trois poules. Les trois premiers des groupes A et B ainsi que les deux premiers du groupe C se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club ougandais de Police FC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Tanzaniens de Moro United après prolongations. C'est le seul et unique titre international à ce jour de l'histoire du club.

La Tanzanie, pays hôte et l'Ouganda, nation du tenant du titre, ont le droit d'engager respectivement trois et deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant. Cette édition voit participer l'ensemble des nations, sans déplorer le moindre forfait ou absence.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2006
Compétition de football en Tanzanie
Football en 2006
2006 en Tanzanie
Sport en mai 2006